Але́н Меню́ (; родился 9 августа 1963 года в Женеве, Швейцария) — швейцарский автогонщик, наиболее проявивший себя в кузовных гонках.
 двукратный чемпион BTCC.

Общая информация 
Ален — один из пяти детей небогатого швейцарского фермера.

Спортивная карьера

1984—2000 
Первые шаги в автоспорте Меню сделал в автошколе Elf. В дальнейшем швейцарец, как и многие его сверстники, повёл свою карьеру в гонках формулической техники. Пройдя все основные ступени иерархии европейского автоспорта того времени Ален завершил этот этап своей карьеры в 1991 году, без особых успехов проведя несколько гонок в МЧ Ф3000.

Дальнейшая карьера Меню прошла в гонках кузовной техники: сначала швейцарец попробовал себя в DTM, а затем надолго осел в Великобритании, проведя в местном туринговом чемпионате девять сезонов. За это время Ален провёл почти две сотни гонок (выиграв 36 из них) и пять раз завершал сезон в двойке сильнейших пилотов личного зачёта BTCC. В 1997-м году (в год завоевания первого из двух титулов чемпиона серии) его успехи были отмечены популярным британским изданием Autosport в категории Национальный пилот года.

2001—2004 
В 2001 году швейцарец решился на изменения в своей карьере, вернувшись в недавно воссозданный DTM. Три сезона в серии не принесли больших успехов: Ален со временем стал более конкурентоспособным, но автомобили марки Opel, использовавшиеся его командами, были явно медленнее, чем техника марок Mercedes и Audi у конкурентов.

Сезон-2004 становится промежуточным в карьере женевца: после многочисленных единичных стартов в различных сериях (в том числе четвёртого места в своём классе в 24 часах Ле-Мана за команду Prodrive) Ален наконец находит себе постоянное место, подписав контракт с создаваемой в WTCC командой Рэй Мэллока.

2005—2011 
Первые два года пришли в полутестовом режиме: швейцарец периодически попадал в очки и единожды даже выиграл, но в целом был недостаточно стабилен. В эти же сроки удавались некоторые локальные старты: так в 2006 году Ален побеждает в 200-километровой гонке в Буэнос-Айресе местного чемпионата TC2000.

В 2007 году RML удаётся существенно сократить отставание от конкурентов по чемпионату мира. Меню проводит очень сильный и стабильный сезон: завоёвано четыре поула, выиграно пять гонок. Длительное время Ален ходит в числе потенциальных претендентов на вице-чемпионский титул, но недостаточная стабильность результатов последних гонок мешает ему в покорении этой цели.

Сезоны 2009 и 2010 годов складываются также вполне успешно, однако швейцарец всё больше уступает своим партнёрам по команде. В связи с этим он, зачастую, вёл себя слишком нервно на трассе и попадал в необязательные аварии.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Международная Формула-3000

Гонки кузовных машин

DTM 

Курсивом выделен быстрейший круг в гонке.

WTCC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Примечания

Ссылки 
----
 Официальный сайт спортсмена 

 

Родившиеся 9 августа
Родившиеся в 1963 году
Родившиеся в Женеве
Автогонщики Швейцарии
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Британской Формулы-3000
Пилоты Международной Формулы-3000
Пилоты DTM из Швейцарии
Пилоты BTCC
Чемпионы BTCC
Пилоты V8 Supercars
Пилоты TC 2000
Пилоты WTCC из Швейцарии
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Швейцарии
Пилоты RML